Братулићи могу бити:
 Братулићи (Барбан), насељено место у општини Барбан, Истарска жупанија, Хрватска
 Братулићи (Марчана), насељено место у општини Марчана, Истарска жупанија, Хрватска